R.Smg. Delfino steht für:

 Delfino (U-Boot, 1892), U-Boot der italienischen Marine
 Delfino (U-Boot, 1930), U-Boot der italienischen Marine